Sergéi Bodrov puede referirse a:

 El director ruso de cine Sergéi Bodrov.
 El actor ruso Sergéi Bodrov, hijo del anterior.